Борис Васильевич Кутузов (умер в 1501) — окольничий.

В 1495 был послом Ивана III к литовскому великому князю Александру. Среди бумаг Иосифова-Волоколамского монастыря находилась грамота Иосифа Волоцкого к Кутузову и его духовное завещание.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1501 году
Дипломаты России
Послы России в Литве
Борис Васильевич